

Astronomia
 12496 Ekholm – asteroide della fascia principale

Persone
 David Ekholm – ex biatleta svedese
 Helena Ekholm – ex biatleta svedese
 Matilda Ekholm – tennistavolista svedese
 Mattias Ekholm – hockeista su ghiaccio svedese